Терил Ротери (, р. 9 ноября 1962) — канадская актриса, известна озвучкой различных мультипликационных персонажей, а также своей ролью доктора Джанет Фрейзер в научно-фантастическом сериале «Звёздные врата: ЗВ-1».

Биография 

Терил начала свою карьеру в 13 лет, когда сыграла в мюзикле «Bye Bye Birdie». Впервые на телевидении она появилась в возрасте 18 лет, где сыграла в «Halloween Special Boo» телекомпании CBC.

Долгое время озвучивала мультипликационные сериалы, в основном аниме.

Наибольшую известность ей принесла роль доктора Джанет Фрейзер в научно-фантастическом телесериале «Звёздные врата: ЗВ-1», в котором она играла с 1997 по 2004 (и снова как гость в 2006). Также Терил снималась в других фантастических сериалах, таких как «Секретные материалы», «За гранью возможного», «Первая волна», «Иеремия», «Кайл XY».

Ротери исполняет одну из ролей в сериале 2013 года «Кедровая бухта», напротив Энди Макдауэлл.

У Терил Ротери есть дочь от гражданского брака с мужчиной, чьё имя не сообщается — Лондайн Джин Алана Абрахамс-Ротери (3 октября 2008 год).

Фильмография

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактрисы Канады